3-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл с 17 по 21 июля 1987 года в двух городах Марокко (Касабланке и Рабате) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз подряд выиграла сборная Туниса.

Команды-участницы 
Алжир, Гвинея, Египет, Камерун, Марокко, Тунис.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

Рабат

 17 июля
 Марокко — Гвинея 3:0; Тунис — Египет 3:0 (15:13, 15:8, 15:8); Алжир — Камерун 3:2.
 18 июля
 Марокко — Алжир 3:0 (15:11, 15:10, 15:4); Тунис — Камерун 3:0 (15:5, 15:4, 15:2); Египет — Гвинея 3:0 (15:2, 15:2, 15:6).
 19 июля
 Камерун — Гвинея 3:-; Тунис — Алжир 3:0; Марокко — Египет 3:-.
 20 июля
 Тунис — Гвинея 3:0 (15:2, 15:4, 15:6); Египет — Алжир 3:2; Марокко — Камерун 3:-.

Касабланка

 21 июля
 Египет — Камерун 3:1 (14:16, 15:13, 15:8, 15:11); Алжир — Гвинея 3:0 (15:2, 15:1, 15:2); Тунис — Марокко 3:2 (9:15, 15:13, 7:15, 15:12, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Азза Фридхи, Надия Матуси, Аида Ленглиз, Джава Бен Заара, Хегер Венна, Фатма Унайес, Шерифа Судани, Инсаф Белхосин, Сония Бен Зинеб, Хела Шеннуфи, Самия Бен Амара, Лилия Бугури. Тренер — Тахар Букеф.

 .

 .

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
1987 год в волейболе